Хозиков — фамилия. Известные носители:

 Хозиков, Александр Владимирович (1868—ок. 1938/1939) — русский военный-кавалерист, выпускник Тверского кавалерийского юнкерского училища, полковник гвардии (1914), участник Белого движения, эмигрант.
 Хозиков, Иван Владимирович (1875—?) — костромской губернатор в 1915—1917 годах, камергер.
 Иван Иванович Хозиков, брат Марка Ивановича Хозикова, отпущен на волю по апшиту князя Дмитрия Михайловича Голицына.    

"Апшит. Оказатель сего покойной жены моей действительной штатс-дамы княгини Екатерины Дмитриевны Голицыной служитель Иван Иванов сын Хозиков с матерью Маврою Екимовою дочерью, которой в подушном окладе положен Кромского уезду в селе Гнезгилове за которого подушные деньги и протчия по указам поборы платят оставшие крестьяне, которая в 755 году в ноябре месяце при кончине своей мать её, а моя тёща вдовствующая ландграфиня Настасья Ивановна Гессенская и наследная принцесса Гессенгомбургская и ордена Святыя Великомученицы Екатерины кавалер по изустному завещанию на волю вечно отпустить приказала, но токмо оной Хозиков по желанию своему остался служить в доме моём по жизнь покойной жены моей, а в силу оставленной от покойной жены моей духовной за добропорядочное ево службу отпущен на волю вечно, до которого мне и протчим наследникам дела нет и не под каким видом не вступатца, чего ради сей апшит дан за подписанием руки моей и с приложением печати. В Вене июня пятого на десять дня тысяща семь сот шестьдесят второго году. ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА Действительный камер гер и орденов Святого Александра и Святыя Анны кавалер, обретающейся при венском ИМПЕРАТОРСКОМ дворе Чрезвычайный посол Д. Голицын." (РГИА. Фонд 470, опись 4 (78/190), дело 129, лист 2-об. Дело о определении в канцелярию для письма Ивана Хозикова. 1766 г.)    

Марк Иванович Хозиков из крепостных княгини Екатерины Дмитриевны Голицыной, впоследствии дворовый И. И. Бецкого. Отпущен И. И. Бецким вечно на волю. Отпускная: "ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА Действительный Тайный Советник и кавалер Иван Бецкой отпустил дворового моего человека Марку Иванова сына Хозикова,по нынешней третьей ревизии в подушной оклад написанного за мною, за оказанные им в бытность свою при мне верные и рачительные услуги и похвальное поведение на волю вечно, с тем, что жить ему свободно во всяком месте или службу принять вольно ему, где и как он сам пожелает, а мне как ныне, так и впредь до него, ниже по мне будущим владельцам дела нет и не ступаться; подушные ж подати, платится имеют до будущей ревизии от меня без отмены, как и ныне платятся, во уверение всего сего за подписанием моей руки, сия отпускная ему Хозикову и дана, в Санкт Петербурге, 1773 года июня месяца 24 дня. На подлинной подписано: Иван Бецкой." (РГАДА. Фонд 285, опись 1, дело 8656, лист 2. "Дело по челобитью отпущенного на волю от действительного тайного советника и кавалера Ивана Ивановича Бецкого дворового человека Марка Хозикова, о записке данной ему от оного господина ево на волю домовой отпускной в крепостные книги. 1773 г.")    

Польской нации.

В службу вступил вольноопределяющимся 3 декабря 1773 г., произведён в том же году сержантом.

5 января 1779 г. произведён прапорщиком.

10 января 1779 г. по прошению уволен от службы.

1787 г. определён в Московский университет дежурным офицером.

31 декабря 1796 г. произведён в титулярные советники с заслугою двух лет.

1797 г. из университета уволен.

1799 г. принят в Московский университет в число дежурных офицеров. (РГИА. Фонд 1374, опись 3, дело 2697. "О награждении чином служащего при Московском Университете титулярного Советника Хозикова. 1800 г.")

Сведение из метрической книги "Церкви положения Ризы Господни, что близ Донского монастыря." 4 июля 1783 г. "женился, живущий в доме действительного штацкого советника Прокофья Акинфиевича Демидова Господин прапорщик Марко Иванов сын Хозиков. Понял за себя вышеписанного штацкого советника Прокофья Акинфиевича Демидова дочь ево девицу Настасью Прокофьеву. Оба первым браком. О коих и надлежащий обыск с поруками чинён был." (ЦГИА Москвы. Фонд 203, опись 745, дело 31, лист 13.)

 
 Хозиков, Пётр Иванович (ок. 1789—1861) — коллежский асессор, капитан в отставке, предводитель дворянства в Чернском уезде, владелец усадьбы на левом берегу реки Снежедь (в версте от села Тургенево), сосед отца писателя И. С. Тургенева.
 Хозиков, Тихон Владимирович (1869—1943) — общественный деятель, просветитель, коллекционер, основатель и первый директор Лебедянского музея.
 Хозиков, Фёдор Николаевич (1804—1883/1884) — генерал-майор; похоронен в Донском монастыре (Москва).

Примечания